Am 26. Mai 2019 fanden die Kommunalwahlen in Sachsen 2019 statt. Gewählt wurden Vertretungen für die Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte und Ortschaftsräte sowie einige Bürgermeister.

Am selben Tag fanden auch die Wahlen zum Europaparlament, zur Bürgerschaft in Bremen, zu den Hamburger Bezirksversammlungen sowie die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt.

Wahlsystem 
Die Kommunalwahlen in Sachsen werden nach dem Prinzip der Verhältniswahl mit offenen Listen durchgeführt (§ 21 KomWG). Es bestehen die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens – es dürfen mehrere Stimmen je Wahlbewerber abgegeben und Stimmen auf mehrere Listen verteilt werden. Die Wähler haben jeweils drei Stimmen für jede der Wahlen, also beispielsweise für die Wahl des Kreistages (§ 15 KomWG). Eine Sperrklausel existiert nicht, jedoch wird für die Sitzzuteilung das Verfahren nach D'Hondt verwendet, das kleinere Parteien benachteiligt (§ 21 KomWG).

Ausgangslage

Gemeinderatswahlen 
Bei den Gemeinderatswahlen von 2014 erhielt die CDU mit 33,3 % die meisten Stimmen, die Freien Wähler bekamen mit 23,8 % der Stimmen den zweitgrößten Anteil. Ihnen folgten Die Linke mit 16,5 %, die SPD mit 10,7 %, Bündnis 90/Die Grünen mit 5,8 %, die FDP mit 4,2 %, die AfD mit 2,5 % sowie die NPD mit 1,9 %.

Kreistagswahlen 
Bei den Kreistagswahlen von 2014 erhielt die CDU 36,1 % der Stimmen. Die Linke erreichte 18,4 % der Stimmen. Die SPD kam auf 12,8 %. 8,8 % der Stimmen konnten die Wählervereinigungen auf sich vereinen. Bündnis 90/Die Grünen kamen auf 7,2 % der Stimmen, die AfD auf 5,7 %, die FDP landete bei 4,98 % Stimmenanteil. Die NPD kam auf 3,9 %, Sonstige erreichten 2,1 %.

Ergebnisse 
Zu den Kommunalwahlen 2019 waren sachsenweit 3,37 Millionen Einwohner wahlberechtigt; davon beteiligten sich 2,09 Millionen an der Wahl, das sind prozentual 62,8 %. Insgesamt kam 2019 landesweit summiert die CDU auf 23,8 %, die lokalen Wählervereinigungen auf 25,8 %, die AfD auf 15,3 %, die Linke auf 12,2 %, die Grünen auf 8,4 %, die SPD auf 7,6 %, die FDP auf 4,6 % sowie Die PARTEI auf 1,0 %. Alle Weiteren, darunter die Freien Wähler, blieben jeweils deutlich unter 1,0 %.

Kreistagswahlen 
Bei den Kreistagswahlen der 10 Landkreise wurde die CDU in acht von zehn Kreistagen stärkste Kraft. Sie erhielt über alle Kreistage hinweg 28,7 % der Stimmen. Die AfD erreichte 23,7 % und wurde in zwei Landkreisen stärkste Partei. Auf den weiteren Plätzen folgten die Wählervereinigungen mit 14,6 %, die Linken mit 11,2 %, die SPD mit 8,3 %, die Grünen mit 6,1 %, die FDP mit 5,7 % und die sonstigen Parteien mit 1,6 %.

Gemeinde- und Stadtratswahlen 
Bei den Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten erreichte in Chemnitz die CDU die meisten Wähler; in Dresden gelang dies den Grünen und in Leipzig den Linken.

Mandate nach Parteien 
Im Folgenden ist eine Übersicht über die insgesamt errungenen Mandate der Parteien und Sonstigen in den Kreistagen den Städten über 30.000 Einwohnern und den Städten von 20 bis 30 Tausend Einwohnern.

Einzelnachweise 

2019
Sachsen